Svjetsko prvenstvo u reliju 1981.g. bila je deveta sezona FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Svjetskog prvenstva u reliju (engl. WRC). Sezona se saastojala od 12 reli utrka. Vozački naslov osvojio je Ari Vatanen za momčad Rothmans Rally Team u automobilu Ford Escort RS1800. Najbolji među proizvođačima bio je Talbot s njihovim modelom Sunbeam Lotus. Ove sezone prvi put se je u reli prvenstvu pojavio Audi Quattro, prvi automobil u utrkama s pogonom na sva četiri kotača, što je otvorilo novo poglavlje u reli natjecanjima.

Prvenstvo

Utrke 

 1981